A 21 629-es számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében.

A 21-es főút és egy számozatlan – egy, a 21-estől keletre fekvő mezőgazdasági telephelyre, az Agro-Product Kft.-hez vezető – önkormányzati út kereszteződésénél lévő csomópont egyik átkötő ága Pásztó külterületének déli részén, a főút 23+800-as kilométerszelvénye közelében. A Budapest felől érkező forgalmat vezeti rá az említett útra, az országos közútnak minősülő szakasza mindössze 53 méter hosszú.

A csomópont ágai: Budapest felől letérve a 21 629-es, Salgótarján felé a 21 630-as, Salgótarján felől letérve a 21 631-es, Budapest felé pedig a 21 632-es utak.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 24.

21629
Pásztó